Miejscowość i gmina we Francji
 Les Essarts –  w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.
 Les Essarts – w regionie Kraj Loary, w departamencie Wandea
 Les Essarts –  w Regionie Centralnym, w departamencie Loir-et-Cher